Оманская профессиональная лига Омана 2014/2015 () —
39-й сезон чемпионата Омана по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Нахда». Сезон начался 11 сентября 2014 года и завершился 28 мая 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Омана на сайте goalzz.com
 Чемпионат Омана на сайте soccerway.com

2014/2015
Оман
2014 год в Омане
2015 год в Омане